A budapesti 268-as jelzésű autóbusz Kispest, Vas Gereben utca és Akadémiaújtelep, 525. tér között közlekedik. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti.

Története 

2023. március 18-ától a 68-as buszjárat megosztva, részint 268-as jelzéssel, a Kossuth Lajos utca helyett Akadémiaújtelep felől a Vas Gereben utca – Nádasdy utca, visszafelé a Nádasdy utca – Hofherr Albert utca útvonalon éri el az Ady Endre utat, pótolva ezzel a megszűnő 199-es buszt.

Útvonala

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
!Létesítmények
|-
|0||Kispest, Vas Gereben utcavégállomás||33
|rowspan=2 align=left|
|rowspan=2|XIX. kerületi orvosi rendelő
|-
|0||Kispest, Vas Gereben utca||∫
|-
|1||Garázs utca||∫
|align=left|
|
|-
|2||Hofherr Albert utca||∫
|align=left|
|
|-
|3||Áchim András utca / Hofherr Albert utca||∫
|
|
|-
|4||Bozsik Stadion||∫
|
|Bozsik Aréna
|-
|∫||||31
|
|
|-
|∫||Szegfű utca||30
|
|
|-
|5||Vas Gereben utca (↓)Vas Gereben utca / Ady Endre út (↑)||29
|align=left|
|
|-
|6||Kossuth Lajos utca / Ady Endre út||28
|align=left|
|
|-
|7||Templom tér||26
|align=left|
|Kispesti Evangélikus Templom
|-
|9||Kisfaludy utca (↓)||25
|align=left|
|
|-
|10||Simonyi Zsigmond utca (↓) Kispest, Kossuth tér (↑)||23
|align=left|
|
|-
|11||Sós utca||∫
|align=left|
|
|-
|13||Kőbánya-Kispest M||21
|align=left| (KöKi Terminál) (Kőbánya-Kispest)
|Metróállomás, Vasútállomás, Autóbusz-állomás
|-
|14||Felüljáró (Gyömrői út) (↓)Felüljáró (↑)||20
|align=left|
|
|-
|16||Gergely utca (Sibrik Miklós út)||18
|align=left|
|Lidl áruház
|-
|∫||Gőzmozdony utca||17
|align=left|
|Family Center
|-
|18||Szövőszék utca||16
|align=left|
|
|-
|∫||Sibrik Miklós utca||15
|align=left|
|
|-
|19||Újhegyi sétány||14
|align=left|
|
|-
|20||Tavas utca||∫
|align=left|
|Fekete István Általános Iskola
|-
|21||Újhegyi út, Sportliget||12
|align=left|
|X. kerületi Sporttelep
|-
|22||Maglódi út||11
|align=left|
|
|-
|24||Új köztemető||10
|align=left|
|
|-
|25||Izraelita temető||9
|align=left|
|Kozma utcai izraelita temető
|-
|26||Gránátos utca||8
|align=left|
|Gránátos utcai izraelita temető 
|-
|26||Meténg utca||8
|align=left|
|
|-
|27||Athenaeum Nyomda (↓)Kozma utca (↑)||7
|align=left|
|
|-
|28||Kossuth Nyomda||5
|align=left|
|
|-
|29||Legényrózsa utca||4
|align=left|
|
|-
|30||Rézvirág utca||3
|align=left|
|Kertvárosi Általános Iskola
|-
|31||Dombhát utca||2
|align=left|
|
|-
|32||501. utca (↓)Jászberényi út (↑)||1
|align=left|
|
|-
|∫||501. utca||0
|align=left|
|
|-
|34||Akadémiaújtelep, 525. térvégállomás||0
|align=left|
|Hófehérke Óvoda
|}

Jegyzetek

Források 

Budapest autóbuszvonalai
Budapest X. kerületének közlekedése
Budapest XVII. kerületének közlekedése
Budapest XIX. kerületének közlekedése